Carlos Alberto Torres (1944) – calciatore e allenatore brasiliano, campione del mondo nel 1970
Carlos Alberto Cunha Garcia (1961) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano, campione del mondo nel 1982, 1985 e 1989
Carlos Alberto de Oliveira Júnior (1978) – calciatore brasiliano
Carlos Alberto Gomes de Jesus (1984) – calciatore brasiliano
Carlos Alberto (Carlos Alberto da Silva Gonçalves Júnior, 1988) – calciatore brasiliano
 Carlos Alberto (Carlos Alberto Gomes da Silva Filho, 2002) – calciatore brasiliano
Carlos Alberto Silva (1939) – allenatore di calcio brasiliano